Osoby o tym nazwisku:
 Ercole Rangone – rzymskokatolicki duchowny
 Gabriele Rangone – rzymskokatolicki duchowny